Museum of the Moving Image ist der Name folgender Museen:

 Museum of the Moving Image, 1977 gegründet als Astoria Motion Picture and Television Center Foundation und 1988 wiedereröffnet unter seinem heutigen Namen
 Museum of the Moving Image (London), 1988 bis 1999 betrieben vom British Film Institute